Запашный, Мстислав Михайлович (1938—2016) — народный артист СССР, сын Михаила Сергеевича Запашного.
 Запашный, Мстислав Мстиславович (род. 1967) — заслуженный артист России, сын Мстислава Михайловича Запашного.